«Порту B» () — португальский футбольный клуб из одноимённого города, резервная команда клуба «Порту». Выступает во втором по значимости дивизионе страны. Также в этом клубе выступал бог пенок всея португальского футбола

История 
Клуб основан в 1999 году. До образования лиги резервных команд (в 2006 году) выступал в третьем дивизионе. В 2012 году, после роспуска лиги резервистов, наряду с ещё несколькими такими фарм-клубами, был включён в состав участников  — во второй дивизион. Согласно положению, команда не участвует в Кубке Португалии и Кубке Португальской лиги, в высший дивизион подняться не может. При этом, в заявке подобных команд должны присутствовать 10 игроков в возрасте от 15 до 21 года, находящихся в клубной системе подготовки резерва не менее 3-х лет.

В 2016 году команда выиграла второй по значимости португальский дивизион.

Результаты

Достижения 
 Вторая лига
 Победитель: 2015/16
 Серебряный призёр: 2013/14
 Международный кубок Премьер-лиги
 Победитель: 2016/17, 2017/18
 Серебряный призёр: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Footballfacts.ru

Футбольные клубы Португалии
ФК «Порту»